

Liedjes
 This town (Roger Miller) (1965), een lied van Roger Miller
 This town (Frank Sinatra) (1967), een lied van Frank Sinatra
 This town (Go-Go) (1981), een lied van Go-Go
 This town (Elton John) (1985), een lied van Elton John
 This town (Neil Young) (1996), een lied van Neil Young
 This town (O.A.R.) (2009), een lied van O.A.R.
 This town (Dotan) (2011), een lied van Dotan
 This Town (Niall Horan) (2016), een lied van Niall Horan
Zie ook
 This town ain't the same anymore (1967), een lied van The Lewis & Clarke Expedition
 This Town Ain't Big Enough for Both of Us (1974), een lied van Sparks
 Run This Town (2009), een lied van Jay-Z, Rihanna en Kanye West

Literatuur 
This town: Two parties and a funeral-plus, plenty of valet parking!-in America's gilded capital (2013), een boek van Mark Leibovich